5150: Home 4 tha Sick — мини-альбом  рэпера Eazy-E, выпущенный 28 декабря 1992 года. Стал первым альбомом после распада N.W.A. в 1991 году. В альбом вошли синглы «Only If You Want It» и «Neighborhood Sniper».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Eazy-E